Paulo Tito é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia
1977 – Balanço
1962 – Copa norte/Recadinho de mamãe
1961 – O vendedor de biscoito/A vassoura do compadre
1961 – Confusão em família/Pedida legal
1960 – Baiano da Guanabara/Brincando com os baianos
1960 – A mulher, o dinheiro e o verbo/Rei é sempre rei
1959 – Sai do bar/Compromisso com a saudade
1957 – Baile dos puritanos/Vontade louca
1957 – Morena do arpoador/Marcha do raio x
1956 – Nossa Senhora de Copacabana/Linhas paralelas
1955 – Missão de amor/No meu sertão
1955 – Refúgio/Não me falem de amor

Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)
Compositores do Rio Grande do Norte
Cantores do Rio Grande do Norte